Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Sam Warburg che hanno battuto in finale Brendan Evans e Scott Lipsky 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (semifinali)
 Patrick Briaud /  David Martin (quarti di finale)

 Brendan Evans /  Scott Lipsky (finale)
 Harel Levy /  Sam Warburg (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2007